Die Liste hoher Bauwerke in Remscheid enthält Bauwerke aller Kategorien, die in der Großstadt Remscheid stehen, standen oder geplant sind. Remscheid ist keine Stadt, die eine große Zahl von Hochhäusern besitzt, die Skyline von Alt-Remscheid, die auf einer Bergkuppe (365 m ü. NN) liegt, wird im Wesentlichen durch das Rathaus, den Wasserturm, die Martin-Luther-Kirche, das Gertrud-Bäumer-Gymnasium, die Sternwarte Remscheid, die Kirche St. Suitbertus und die ev. Stadtkirche bestimmt.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Einzelnachweise 

Remscheid
!